Пинчуки — многозначный термин.

 Пинчуки — жители пинского Полесья, полещуки.
 Пинчуки — село, входит в Васильковский район Киевской области Украины.

См. также 
 Пинчук